Hart Lake (engl. für „Hirschsee“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Hart Lake (Alberta)
 Hart Lake (Cariboo, British Columbia)
 Hart Lake (Fraser-Fort George, British Columbia)
 Hart Lake (Colchester, Nova Scotia)
 Hart Lake (Guysborough, Nova Scotia)
 Hart Lake (Algoma District, Ontario)
 Hart Lake (Muskoka District Municipality, Ontario)
 Hart Lake (Parry Sound District, Ontario)
 Hart Lake (Sudbury District, Ontario)
 Hart Lake (Saskatchewan)
 Hart Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Hart Lake (Florida)
 Hart Lake (Indiana)
 Hart Lake (Kent County, Michigan)
 Hart Lake (Leelanau County, Michigan)
 Hart Lake (Muskegon County, Michigan)
 Hart Lake (Oceana County, Michigan)
 Hart Lake (Anoka County, Minnesota)
 Hart Lake (Hubbard County, Minnesota)
 Hart Lake (Mahnomen County, Minnesota)
 Hart Lake (Nebraska)
 Hart Lake (North Carolina)
 Hart Lake (Oregon)
 Hart Lake (Bayfield County, Wisconsin)
 Hart Lake (Lincoln County, Wisconsin)
 Hart Lake (Washington)

Siehe auch:
 Lake Hart